

Sigle 

GCA est un sigle qui peut signifier :
 Geochimica et Cosmochimica Acta, une revue scientifique portant sur la géochimie terrestre, les météorites et la cosmochimie ;
  (approche contrôlée depuis le sol), une procédure d'approche où un contrôleur utilise un radar d'approche de précision pour guider par radio un avion en vue de l'atterrissage.
 général de corps d'armée, un grade militaire.

Code 
GCA est un code qui peut faire référence à :
 Guatemala, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 alanine, selon la liste des codons du code génétique.

Code
Abréviation de titre de périodique